patentowanie – zastrzeganie pierwszeństwa wynalazku
 patentowanie – rodzaj obróbki cieplnej metali